Дилмурод Каримов (; ) — узбекский футболист, защитник футбольного клуба «Янгиер».

Дилмурод Каримов начал свою профессиональную карьеру в 2007 году в составе бекабадского «Металлурга» в котором выступал до 2018 года. Был капитаном команды, сыграл в составе «Металлурга» более 181 матч и забил 34 гола.

Примечания 

Футболисты Узбекистана
Игроки ФК «Металлург» Бекабад
Игроки ФК «Согдиана»
Игроки ФК «Динамо» Самарканд